Jesús García puede referirse a:

Jesus G, tenor estadounidense;
Jesús "Chuy" García, político estadounidense;
Jesús García Ariño (1934—2019), pelotari nacido en Vizcaya;
Jesús García Castilla, baterista de la extinta banda española de rock and roll Platero y Tú y actual miembro de la banda La Gripe;
Jesús García Corona (1881—1907), maquinista mexicano también conocido como el Héroe de Nacozari;
Jesús García Díaz, divulgador, naturalista y autor de varios libros sobre la naturaleza de Cantabria y el norte de España;
Jesús García-Foncillas López, oncólogo español;
José Jesús García Gómez (1865—1916), conocido como "Pepe Jesús", escritor, político y abogado almeriense;
Jesús García Gutiérrez (1875—1958), sacerdote e historiador mexicano;
Jesús García Hernández, escritor y director español de cortometrajes;
Jesús García Leoz (1904—1953), compositor español, conocido por sus trabajos con Luis García Berlanga;
Jesús García Quijano, uno de los últimos de Filipinas;
Jesús García Navarro (1909—1960), actor de doblaje mexicano;
Jesús García Pitarch, futbolista y directivo deportivo español;
Jesús García Orcoyen, médico y académico español;
Jesús Adolfo García Sáinz, científico y médico mexicano;
Jesús García Sánchez Colomer, periodista y escritor español, especializado en información religiosa.
Jesús García Toro (nacido en 1996) pelotari chileno.

También puede referirse a:
El personaje de Fernando Colunga en la telenovela mexicana Porque el amor manda.